Herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2016 blev afholdt den 12. oktober i Doha i Qatar. Det var den 23. enkeltstart for herrer ved VM.

Enkeltstarten blev vundet af tyske Tony Martin for fjerde gang i karrieren, efterfulgt af Vasil Kiryjenka og Jonathan Castroviejo.

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

VM i landevejscykling 2016